Aleksandyr Stalijski (1893–1945) – bułgarski polityk, minister, ojciec
 Aleksandyr Stalijski (1924–2004) – bułgarski polityk, minister, syn